Пренувелло́н () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Луар і Шер. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 120 км на південний захід від Парижа, 29 км на захід від Орлеана, 45 км на північ від Блуа.

Історія 

1 січня 2016 року Пренувеллон, Ла-Коломб, Мамброль, Узуе-ле-Марше, Семервіль, Триплевіль i Верд було об'єднано в новий муніципалітет Бос-ла-Ромен.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 93 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 218,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Пренувеллон на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Пренувеллон на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Луар і Шер

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Луар і Шер